Diffloth peut désigner :

Patronyme 

 Émile Diffloth (1856-1933), céramiste français ;
 Gérard Diffloth, linguiste français ;
 Paul Diffloth, agronome et écrivain français.